Leroy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 LeRoy Township (Illinois)
 Leroy Township (Audubon County, Iowa)
 Leroy Township (Benton County, Iowa)
 Leroy Township (Calhoun County, Michigan)
 Leroy Township (Ingham County, Michigan)
 Leroy Township (Missouri)
 Leroy Township (Ohio)
 Leroy Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Le Roy Township